Cofradía o Hermandad de las Siete Palabras es el nombre genérico que se suele dar a diversas cofradías y hermandades de la Semana Santa en España:

 Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León
 Hermandad de las Siete Palabras de Sevilla.
 Cofradía de las Siete Palabras de Valladolid.
 Hermandad de Las Siete Palabras de Vivero.
 Hermandad Penitencial de las Siete Palabras de Zamora.